Захарешти има више значења:

 Захарешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Захарешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији